Siegfried Wagner kan syfta på flera personer:

 Siegfried Wagner (1869-1930), tysk kompositör
 Siegfried Wagner (1874-1952), dansk skulptör